Łukasz Kubot e David Marrero erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non gareggiare insieme. Kubot ha giocato con Robert Lindstedt venendo sconfitti nei quarti di finale, Marrero con Ivo Karlović ma non sono riusciti a superare il primo turno.

Kevin Anderson e Matthew Ebden hanno sconfitto in finale Feliciano López e Maks Mirny per 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)

  Treat Huey /  Dominic Inglot (semifinale)
<li>  Eric Butorac /  Raven Klaasen (quarti di finale)

Qualificati 
  Adrian Mannarino /  Stéphane Robert (primo turno)

Wildcard

  Alejandro Falla /  Daniel Garza (primo turno)

  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes Varela (semifinale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Daniel Kosakowski /  Nicolas Meister (ultimo turno)

  Adrian Mannarino /  Stéphane Robert (qualificati)

Qualificati
  Adrian Mannarino /  Stéphane Robert

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014
ATP World Tour 2014